Amesbury (Wiltshire), een stad en civil parish in het Engelse graafschap Wiltshire
Amesbury (Massachusetts), een stad in Massachusetts, Verenigde Staten